Pleasantview ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pleasantview (Idaho)
 Pleasantview (New Jersey)
 Pleasantview Township, Michigan

in Kanada:
 Pleasantview (Edmonton), Stadtteil von Edmonton, Alberta

Siehe auch:
 Pleasant View